Dargin ist

 der Familienname folgender Personen:
 Alan Dargin (1967–2008), australischer Musiker
 Edward Vincent Dargin (1898–1981), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in New York

 ein Teil des Niegocin
 Dargin (Giżycko), deutsch Dargainensee